NHM steht für:

 Naturhistorisches Museum 
 Naturhistorisches Museum Wien
 Natural History Museum, London
 Naturhistorisk Museum, Oslo
 Nederlandsche Handel-Maatschappij
 Nomenclature harmonisée des marchandises, siehe Harmonisiertes Güterverzeichnis

NHM